Aelle (ou Aella, Ælla, Ælle, Ella) peut désigner :

rois anglo-saxons
 Ælle de Sussex, roi probablement légendaire de Sussex, aurait régné de 477 jusque vers 514 ;
 Aelle de Deira, roi de Deira, mort vers 588 ;
 Aelle de Northumbrie, roi de Northumbrie, parfois appelé Aelle II (à cause du précédent), a régné de 862 à 867 ;

autres
 Ælfwine Ælla, évêque de Lichfield, première moitié du  ;
 Aela, Æla ou Aila, ville romaine, byzantine puis arabe (Ayla) disparue, établie sur le site de l'actuelle Aqaba en Jordanie.